

Cinema 
 Aladin – film del 1946 diretto da Vicente Salumbides
 Aladin – film del 2009 diretto da Sujoy Ghosh

Geografia 
Azerbaigian
 Aladin – villaggio del distretto di Zəngilan

Iran
 Aladin – villaggio della provincia di Kovsar (Ardabil)

Persone 
 Aladin – illusionista britannico
 Agathe Aladin – pittrice haitiana
 Konstantin Aladin – imprenditore finlandese (n. 1833)
 Konstantin Aladin – imprenditore finlandese (n. 1868)
 Shvan Aladin – attore svedese
 Sylviane Aladin – attrice francese
 Tamara Aladin – disegnatrice finlandese
 Theard Aladin – artista haitiano

Varie 
 Aladin – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Aladino
 Aladin – proteina
 Aladin – rivista d'arte mensile francese
 Aladin – personaggio della serie manga e anime One Piece
 Aladin - Il musical – musical del 2010 di Stefano D'Orazio con le musiche degli ex colleghi Pooh
 Aladin Sky Atlas – software di astronomia
 EMT Aladin – aeromobile a pilotaggio remoto
 Aladin – atlante interattivo della volta celeste

Pagine correlate 
 Aladdin
 Aladino